Аслан-хан Дагистани — сефевидский чиновник начала XVIII века, губернатор Кухгилуе (бегларбег; 1702–1708) и Астарабада (хакем) во время правления Солтана Хусейна (1694–1722).

Биография 
Лезгин по происхождению. Вступил в должность в Астарабаде в 1708/09 году, и уже в начале его пребывания в должности провинции угрожали туркменские вторжения, которым помогали повстанцы из города Сайфья. Обеспокоенное этой новостью, правительство Сефевидов отправило Аслан-хана с 2000 солдатами для борьбы с ними.

По словам профессора Руди Матти, «вероятно» он оставался на своем посту, когда его брат Фатх-Али Хан Дагестани служил великим визирем (1716–1720). Его сын Мохаммад-хан стал губернатором Герата в 1708/9 году.

Примечания

Литература 

 Floor, Willem M. (2008). Titles and Emoluments in Safavid Iran: A Third Manual of Safavid Administration, by Mirza Naqi Nasiri. Washington, DC: Mage Publishers. pp. 153, 225. ISBN 978-1933823232.
 Matthee, Rudi (2012). Persia in Crisis: Safavid Decline and the Fall of Isfahan. I.B.Tauris. ISBN 978-1845117450.

Персоналии:Сефевидское государство